Il termine Rio Rico (in spagnolo fiume ricco) può riferirsi a diverse località:

Rio Rico – località (localidad) del comune di Rio Bravo (Messico)
Rio Rico – census-designated place dell'Arizona (Stati Uniti)